Красс (от  — «толстый») — древнеримский когномен. Известные представители:

Ветвь рода Лициниев 
 Публий Лициний Красс Див — в 212 году до н. э. верховный первосвященник, консул 205 года до н. э.;
 Гай Лициний Красс (140—91 до н. э.) — народный трибун, первым в своих речах стал обращаться не к зданию комиций и не к курии, а к собранному на форуме народу;
 Луций Лициний Красс — оратор, цензор 92 года до н. э.;
 Публий Лициний Красс — консул 97 года до н. э.;
 Марк Лициний Красс (ок. 115 — 53 до н. э.) — древнеримский полководец и политический деятель, триумвир, один из богатейших людей своего времени;
 Публий Лициний Красс, сын триумвира.

Ветвь рода Отацилиев 
 Маний Отацилий Красс (ум. после 246 до н. э.) — консул Римской республики в 263 и 246 годах до н. э.;
 Тит Отацилий Красс (ум. после 261 до н. э.) — консул в 261 до н. э.;
 Тит Отацилий Красс (ум. 211 до н. э.) — претор 217 и 214 гг. до н. э.;
 (Маний) Отацилий Красс (ум. после 48 до н. э.) — комендант Лисса в 48 году до н. э. Вероятный сын квиндецемвира священнодействий с 77 года до н. э., к-рый присутствовал на военном совете Гнея Помпея Страбона осенью 89 до н. э.;
 Маний Отацилий (Красс; I в. до н. э.) — проконсул Вифинии времён принципата Августа.

Ветвь рода Галериев 
 Галерий Красс (ум. после 14) — военный трибун времён правления императора Тиберия, любивший употреблять в пищу белую свёклу.

Ветвь рода Рутилиев 
 Спурий Рутилий Красс (ум. после 417 до н. э.) — военный трибун с консульской властью в 417 году до н. э.

Ветвь рода Клавдиев 
 Аппий Клавдий Красс Инрегиллен Сабин — консул 471 года до н. э.;
 Аппий Клавдий Красс Региллен Сабин — децемвир и консул 451 года до н. э.;
 Аппий Клавдий Красс Инрегиллен — консульский военный трибун 424 года до н. э.;
 Аппий Клавдий Красс Инрегиллен — консульский военный трибун 403 года до н. э.;
 Аппий Клавдий Красс Инрегиллен — консул 349 года до н. э.

Ветвь рода Папириев 
 Маний Папирий Красс — консул 441 до н. э.;
 Луций Папирий Красс — консул 436 и 430 до н. э., цензор 424 до н. э.;
 Гай Папирий Красс — военный трибун с консульской властью в 384 до н. э.;
 Спурий Папирий Красс — консулярный трибун в 382 до н. э.;
 Луций Папирий Красс — консулярный трибун 382 и 376 до н. э.;
 Тит Папирий Красс — консулярный трибун в 380 до н. э.;
 Луций Папирий Красс — консулярный трибун 368 до н. э.;
 Луций Папирий Красс — консул 336 и 330 до н. э., цензор 318 до н. э.

Примечания